Марта А́сас (, род. 31 декабря 1977, Сантандер), испанская актриса и телеведущая, наиболее известная по роли Амелии Угарте в сериале «Чёрная лагуна». Также известна по роли Крис в фильме «8 свиданий» и Марты в сериале «Танцы под звёздами».

Биография 
Марта Асас с детства мечтала стать актрисой, но её матери не нравились такие идеи, и поэтому Марта пошла учиться на журналистку. Несмотря на учёбу, Марта участвовала в театральных постановках в Мадриде, а попробовав себя в сериале «Комиссар», продолжила сниматься в кино, стала телеведущей.

1 октября 2016 года вышла замуж за актёра Хавьера Вейга.

Фильмография

Примечания

Ссылки